Liceul Cervantes este o instituție de învățământ din București, România, cu profil spaniol.

Istoric 

Istoria liceului începe în anul 1959, atunci când ia ființă „Școala Generală Nr. 165”. Între anii 1965-1974 unitatea funcționează sub denumirea de „Liceul Teoretic nr. 42” iar din anul 1974 până în 1990 ca „Școala Generală cu Clasele I-X nr. 201”.

Din anul 1990 și până în prezent funcționează ca „Liceul Bilingv Miguel de Cervantes”.

Facilități 

Liceul deține:

 17 clase, printre care un laborator de biologie, unul de chimie și unul de fizică;
 două laboratoare de informatică;
 șase cabinete de spaniolă;
 o bibliotecă;
 o sală de sport și una de festivități;
 un cabinet medical;
 terenuri de fotbal, baschet și volei;

La liceul Cervantes au învățat de-a lungul timpului mai mulți oameni cunoscuți precum:

 Carmen Brumă;
 Ana Maria Păunescu;
 Natalia Mateuț.

Bibliografie 
 Istoric - Liceul Miguel de Cervantes accesat la 24 iulie 2011.

Licee din București